Frisón o frisona puede referirse a:

 Frisón (-ona), persona perteneciente al grupo étnico históricamente habitante de la región de Frisia (hoy dividida entre Países Bajos y Alemania).

Lengua 
 Lenguas frisonas, grupo de idiomas hablados en la región de Frisia (hoy dividida entre Países Bajos y Alemania).
 Frisón antiguo, lengua germana occidental hablada entre los siglos VIII y XVI.
 Frisón occidental, lengua frisona hablada en la provincia de Frisia, Países Bajos.
 Frisón septentrional, lengua frisona hablada en el estado de Schleswig-Holstein, al norte de Alemania.
 Frisón de Amrum
 Frisón de Bökingharde
 Frisón de las Halligen
 Frisón de Helgoland
 Frisón de Sylt
 Frisón de Wiedingharde
 Frisón oriental, lengua frisona hablada en el estado de Baja Sajonia, al norte de Alemania.
 Frisón de Saterland, último dialecto remanente del frisón oriental.
 Frisón escrito, conjunto de obras escritas en frisón, sobre todo en la región neerlandesa.

Animales 
 Frisón, raza equina procedente de la provincia de Frisia en los Países Bajos.
 Frisona, raza vacuna procedente de la región de Frisia.
 Perro de agua frisón, raza de perro de caza de pequeños mamíferos y aves originaria de la de Frisia neerlandesa.

Otros 
 Frisón, modalidad de balonmano considerada deporte tradicional en la región de Frisia.